Belediye signifie municipalité en turc. C'est l'administration d'une belde (commune). Elle peut prendre la forme de Büyükişehir belediyesi (municipalité de métropole) dans les grandes agglomérations.

Plusieurs associations sportives de volley-ball de Turquie comportent ce terme dans leur nom :

 Ereğli Belediye, club féminin à Konya
 Çanakkale Belediyespor, club féminin à Çanakkale
 Nilüfer Belediye, club féminin à Bursa
 İnegöl Belediye, club masculin à İnegöl
 Konak Belediye, club masculin à İzmir
 Tokat Belediye Plevnespor, club masculin à Tokat

D'autres associations sportives portent ou ont comporté le mot belediye :

 Van Büyükşehir Belediyespor, un club de football masculin turc basé à Van (Turquie)